Wilhelm Mauer ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Mauer (Landrat) (1864–1942), deutscher Verwaltungsbeamter und Syndikus
 Wilhelm Mauer (Widerstandskämpfer) (1896–1943), österreichischer Widerstandskämpfer
 Wilhelm Mauer (Politiker) (1903–1974), deutscher Politiker (KPD)